Гайана принимала участие в Летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине (Китай) в пятнадцатый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляли 2 женщины.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 2008 года
2000-е годы в Гайане